Maria van Castilië (Segovia, 1 september 1401 — Valencia, 7 september 1458) was prinses van Castilië en koningin van Aragon van 1416 tot 1458.

Maria was het eerste kind van Hendrik III van Castilië en Catharina van Lancaster. Op 12 juni 1415 trouwde ze met Alfons van Aragón, die op 2 april 1416 tot koning van Aragón werd gekroond. Uit het huwelijk tussen Maria en Alfonso V werden geen kinderen geboren.

Gedurende de afwezigheid van haar echtgenoot, die veel tijd besteedde aan het verdedigen van zijn belangen in Italië, trad zij op als diens plaatsvervanger. Dit was onder meer het geval in Catalonië van 1432 tot 1458. Hierdoor raakte zij betrokken bij de twisten tussen boeren en burgers in Barcelona. Alfonso V trok in 1429 Castilië binnen om daar de belangen van de prinsen van Aragón te verdedigen. Hij wist echter niet genoeg geld bij elkaar te krijgen om de oorlog tegen Castilië vol te houden. Uiteindelijk moest Maria bemiddelen. Dit resulteerde in een wapenstilstand van vijf jaar.

In 1453 verliet Maria Catalonië en trok naar Castilië waar ze opnieuw bemiddelde in de strijd tussen Aragón en Castilië hetgeen uitmondde in het Verdrag van Valladolid.

Maria van Castilië werd na haar dood bijgezet in het Koninklijk klooster van de Drievuldigheid te Valencia. Alfonso V stierf in juli 1458. Maria overleed twee maanden later.

Voorouders 

Partner van de koning van Aragón
Huis Trastámara
Partner van de vorst van Sardinië
Persoon in de 15e eeuw